Antonio Calegari – compositore italiano
 Antonio Calegari – militare e scrittore italiano
 Antonio Calegari – scultore italiano
 Luigi Antonio Calegari – compositore italiano